Yamauchi kan som auktorsförkortning betyda:

 Takeo Yamauchi
 S. Yamauchi

Robotskapade auktorsförkortningar